Příjmení Prchal nosí více významných osobností:

 Antonín Prchal (1923–1996) – český příslušník Státní bezpečnosti, náměstek ministra národní bezpečnosti a první náměstek ministra vnitra
 Bolek Prchal (1898–1949) – český herec
 Eduard Prchal (1911–1984) – československý pilot
 Jan Václav Prchal (1744–1811) – český pozdně barokní sochař
 Josef Prchal (1925–1989) – český a československý politik KSČ a předseda Českého svazu spotřebních družstev
 Josef Prchal - americký lékař-hematolog českého původu
 Lukáš Prchal (* 1980) – český dirigent, sbormistr a trumpetista
 Marek Prchal (* 1974) – marketingový odborník

Podobné příjmení 
 Lev Prchala (1892–1963) – český generál a exilový politik

Externí odkazy